! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 149001–149100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 149101–149200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 149201–149300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 149301–149400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 149401–149500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 149501–149600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 149601–149700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 149701–149800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 149801–149900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 149901–150000 [ editare]

Lista planetelor minore (149001-150000)